United States Army Rangers – elitarna formacja wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych

Kluby sportowe:
 Rangers F.C. – szkocki klub piłkarski z Glasgow
 FC Rànger's – andorski klub piłkarski
 Texas Rangers – amerykańska drużyna baseballowa z Arlington
 New York Rangers – amerykański klub hokejowy z Nowego Jorku